Сезон 2009 стал дебютным для ФК «Волгоград» в зоне «Юг», третьего по рангу дивизиона чемпионата России. Выступление во втором дивизионе 2009 года стало единственным в истории для команды. В этом сезоне команда заняла 3-е место и вышла в первый дивизион, заняв место, отказавшегося от участия, ФК «Витязь». В 2010 году ФК «Волгоград» был объединен с ФК «Ротор» после передачи бренда «Ротора» администрации Волгоградской области.

Хронология событий 
 17 февраля 2009 года ФК «Волгоград» успешно прошёл лицензирование в офисе ПФЛ.
 31 марта 2009 года Олег Веретенников представил эмблему ФК «Волгоград».
 В июле 2009 года Яков Эрлих защищал цвета сборной России на Маккабиаде-2009.
 8 сентября 2009 года Валерий Бурлаченко сменил на посту главного тренера Льва Иванова.
 23 декабря 2009 года в автомобильной аварии погиб экс-полузащитник ФК «Волгоград» Санал Гаврилов.

Форма

Тренерский штаб 
  Лев Иванов — главный тренер (до 7 сентября).
  Валерий Бурлаченко — главный тренер (с 8 сентября).
  Александр Царенко — тренер.

Состав

Трансферы

Зима 2008/2009

Пришли

Ушли

Лето 2009

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды

Матчи

Товарищеские матчи

Второй дивизион. Зона «Юг»

Первый круг

Второй круг

Кубок России

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Волгоград» во Втором дивизионе на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика ФК «Волгоград» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Ротор» в сезоне 2009

2009
Волгоград